Benjamin Church House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Benjamin Church House (Rhode Island), NRHP-Nr. 71000011
 Benjamin Church House (Wisconsin), NRHP-Nr. 72000059